Bambolina – singolo della Steve Rogers Band del 1988
 Bambolina – album di Luca Madonia del 1993